

Cinema e televisione 
 Dirty Money, l'infiltré –film del 2008 diretto da Dominique Othenin-Girard
 Dirty Money – game show britannico del 2002
 Dirty Money: The Story of the Criminal Assets Bureau – programma televisivo irlandese del 2008
 Dirty Money – reality statunitense del 2011
 Dirty Money – programma di documentari statunitense del 2018

Musica 
 Dirty Money – duo musicale statunitense
 Dirty Money – album degli Underground Kingz del 2001